Авілов Михайло Іванович — російський радянський художник-баталіст
 Авілов Михайло Олександрович — російський радянський поет